

Toponyme 
 Libarrenx, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Gotein-Libarrenx ;
 Gotein-Libarrenx, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme